Vikram Chandra peut désigner : 

 Vikram Chandra, un romancier Indien
 , un journaliste Indien.